Unter Märzkämpfe werden verstanden
 die Berliner Märzkämpfe von 1919
 die Märzkämpfe in Mitteldeutschland (u. a. Leuna) von 1921
 der Märzaufstand von Arbeitern des Ruhrgebiets von 1920, auch unter Ruhraufstand bekannt (nicht zu verwechseln mit dem Ruhrkampf/der Ruhrbesetzung von 1923)
 Deutsche Revolution 1848/49 („Märzrevolution“ bzw. zeitgenössisch auch „Märzaufstand“)